Новленское — название населённых пунктов в России:

 Новленское — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Новленское — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Новленское — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Новленское — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Новленское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Новленское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Новленское — село в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Новленское княжество
 Новленское сельское поселение